Tim Pütz och Michael Venus vann titeln efter att ha besegrat Nikola Mektić och Mate Pavić i finalen med 6–3, 6–7(5–7), [16–14].

Juan Sebastián Cabal och Robert Farah var regerande mästare, med de valde att istället spela i Acapulco.

Seedning

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seeds
  Dan Evans /  Ken Skupski (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Jonathan Erlich /  Jan-Lennard Struff (Första kvalomgången, Lucky loser)

Kvalificerade
  Alexander Bublik /  Altuğ Çelikbilek

Lucky losers
  Dan Evans /  Ken Skupski
  Jonathan Erlich /  Jan-Lennard Struff

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Dubai Tennis Championships 2022 – Dubbel
2022 – Herrdubbel